Osoby o tym nazwisku:
 Niko Kytösaho – fiński skoczek narciarski
 Pasi Kytösaho – fiński skoczek narciarski